El Torneig de Praga 2015, oficialment conegut com a J&T Banka Prague Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 6a edició del torneig es va celebrar entre el 27 d'abril i el 2 de maig de 2015 al TK Sparta Praha de Praga, República Txeca. Fou la primera edició del torneig de categoria International, ja que les cinc anteriors eren de categoria inferior.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015